Niederwald-Seilbahn bezeichnet zwei Luftseilbahnen auf den Niederwald bei Rüdesheim in Hessen

 Seilbahn Rüdesheim, von Rüdesheim am Rhein zum Niederwalddenkmal
 Niederwald-Seilbahn Assmannshausen, von Assmannshausen zum Jagdschloss Niederwald

Siehe auch:
 Niederwaldbahn, aufgelassene Zahnradbahn dortselbst
 Bahnstrecke Assmannshausen–Jagdschloß, aufgelassene Zahnradbahnstrecke von Assmannshausen zum Jagdschloss Niederwald